Eric Johannesen (1988)– canottiere tedesco
 Finn Johannesen (1907-1984) – calciatore norvegese
 Henry Johannesen (1923-2005) – calciatore norvegese
 Jón Johannesen (1968) – ex calciatore faroese
 Kaj Leo Johannesen (1964) – politico ed ex calciatore faroese
 Knut Johannesen (1933) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Olav Tuelo Johannesen (1984) – ex calciatore norvegese
 Óli Johannesen (1972) – calciatore faroese
 Patrik Johannesen (1995) – calciatore faroese
 Súni Fríði Johannesen (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore faroese
 Sverre Berg-Johannesen (1902-1954) – calciatore norvegese

Pagine correlate
Johansen
Johanssen
Johannessen